Ruffatti
 Fratelli Ruffatti
 Fabbrica Organi Ruffatti